Ел Хито има више значења:

 Ел Хито, Ел Репаро дел Хито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хито, Естабло (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику